GTG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Grantsburg Municipal (Stati Uniti)